Termin proteinska kinaza (histidin) ima više značenja.
 Histidinska kinaza, enzim
 Protein-histidin pros-kinaza, enzim
 Protein-histidin tele-kinaza, enzim